Тре́тий рейх (нем. Drittes Reich) — мистическое царство красоты и гармонии, учение о котором, вслед за средневековыми христианскими мистиками и популяризовавшим их Артуром Мёллером ван ден Бруком, было подхвачено руководством Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в качестве одного из устоев «нового порядка». 

После прихода Гитлера к власти название на время укрепилось за нацистской Германией и даже фигурировало в дипломатической переписке. Третий рейх был одним из мифов, внедрявшихся в сознание населения формировавшегося Германского рейха; он должен был придать уверенность, что люди живут в «Земле обетованной».

Зарождение и укрепление концепции 
В изданной в 1923 году книге  Мёллера ван де Брука Третьему рейху отводилось место вслед за первым рейхом (Священная римская империя, 962—1806) и вторым (Германская империя, 1871—1918). Ситуация, в которой оказались жители Германии в 1923 году (громадная инфляция, безработица) была тяжелейшей. Мистически настроенный автор передаёт свою ностальгию по «старым добрым временам» читателям, одним из которых оказался Адольф Гитлер. Впоследствии книга расходилась большими тиражами, и термин третий рейх получил известность.

В результате концепция Мёллера ван де Брука пополнила нацистскую мифологию, а название «третий рейх» вплоть до 1939 года активно употреблялось в Германии. В 1939 году оно было выведено из обращения в связи с нежелательными отсылками к монархическому прошлому первого и второго рейхов.

Немного позже американский журналист, военный корреспондент и историк Уильям Ширер внёс свой вклад в укрепление этого названия для гитлеровского государства. Будучи аккредитован с 1934 по 1940 годы в Германии, он часто слышал и употреблял этот неологизм, поэтому назвал свою книгу «Взлёт и падение Третьего рейха», вновь вводя устаревшее название в оборот.

Мистические трактовки Третьего рейха 
Третий рейх нередко называют «Тысячелетним рейхом» (нем. Tausendjähriges Reich). Это название вошло в употребление после выступления Гитлера на партийном съезде в Нюрнберге в сентябре 1934 года. «Тысячелетний рейх» Гитлера перекликается с христианским мистицизмом. В частности, тысячелетнее царство упоминается в Откровении Иоанна Богослова:

 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.

На толковании этого отрывка основано христианское учение хилиазм. Одним из его ярких представителей был живший в XII веке монах Иоахим Флорский, который разработал учение о трёх царствах: ветхозаветном Царстве Бога Отца, современном Царстве Бога Сына и грядущем идеальном Царстве Святого Духа. Царство Святого Духа должно было стать тысячелетним царством.

Эта идея Иоахима Флорского дожила до Нового времени, сыграв существенную роль, в частности, во время Реформации. Идея Мёллера ван ден Брука включала эти мистические коннотации о Третьем Царстве как высшей и завершающей точке человеческой истории. Мёллер ван ден Брук писал: «Идея Третьего рейха есть идея мировоззренческая, выходящая за рамки действительности. Не случайно все представления, возникающие в связи с этим понятием, в связи с самим названием „Третий рейх“… на редкость туманны, полны чувства, неуловимы и абсолютно потусторонни». Нацистский редактор одного из изданий книги Мёллера ван ден Брука, Ханс Шварц, указывает в свою очередь, что «для всех людей, пребывающих в постоянных исканиях, Третий рейх обладает легендарной силой».

Третий рейх в концепции Мёллера ван ден Брука представляет собой кульминацию «младоконсервативной революции», утопическое царство всеобщей красоты и гармонии, с сакральным центром мира и храмом для обожествлённой нации, противостоящее современной либерально-индустриальной цивилизации. При этом Священная Римская империя мыслилась как тезис, империя Бисмарка — как антитезис, а Третий рейх — как синтез. Грядущий Третий рейх должен взять всё лучшее у своих предшественников, а также в идеалах революционеров-социалистов и консерваторов-националистов на основе консервативных национальных ценностей примирить существующие в Веймарской Германии антагонизмы. Существует мнение, что на эту концепцию Мёллера ван ден Брука, кроме идей Иоахима Флорского, оказала влияние также славянофильская концепция «Третьего Рима», как она изложена у Фёдора Достоевского, с творчеством которого Мёллер ван ден Брук был хорошо знаком. Мёллер ван ден Брук также указывал на необходимость для германской нации внешней экспансии.

См. также 
 Камелот
 Авалон
 Шамбала
 Нацистский оккультизм

Примечания 

Нацистский мистицизм